Ненапрегнатата затворена гласна е вид гласен звук, употребяван в някои езици, като датски и сото, които разграничават отделна фонема с междинно положение между затворени и полузатворени гласни.

Трите основни ненапрегнати затворени гласни звукове, разпознавани от Международната фонетична азбука са:

 ненапрегнато-затворена ненапрегнато-предна незакръглена гласна [ɪ]
 ненапрегнато-затворена ненапрегнато-предна закръглена гласна [ʏ]
 ненапрегнато-затворена ненапрегнато-задна закръглена гласна [ʊ]

Бележки 

Гласни звукове